Filmes
 Veronica Guerin (filme), com Cate Blanchett, exibido em Portugal como O Preço da Coragem
 A Mighty Heart, com Angelina Jolie, traduzido no Brasil como O Preço da Coragem